Gänsbacher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernd Gänsbacher (född 1948), tysk medicinare
 Johann Gänsbacher (1778–1844), österrikisk komponist och dirigent
 Josef Gänsbacher (1829–1911), österrikisk komponist och musikpedagog

Tyska efternamn